Черти́щев — фамилия; имеет женскую форму Чертищева.
 Чертищев, Владимир Сергеевич (род. 1940) — советский партийный деятель, первый секретарь Тюменского обкома КПСС.
 Чертищев, Михаил Викторович (род. 1986) — российский композитор, музыкальный продюсер, аранжировщик.